Клеомед () — древнегреческий астроном и философ-стоик. Под именем Клеомеда до нас дошло единственное сочинение: «Учение о круговращении небесных тел» ().

Время жизни Клеомеда достоверно неизвестно. Часто его относят ко второй половине I века н. э. на основании того, что книга Клеомеда содержит множество ссылок и пространных цитат из трудов стоика Посидония (первая половина I века до н. э.), но не упоминает Птолемея (первая половина II века н. э.). Однако есть и другая точка зрения, согласно которой особенности предмета и метода Клеомеда не требовали ссылок на Птолемея; по мнению Отто Нейгебауэра, сообщаемые Клеомедом результаты астрономических наблюдений лучше удовлетворяют картине второй половины IV века н. э.

Труды 
Труд Клеомеда представляет собой популярный учебник по астрономии, не претендовавший на большую оригинальность содержания. К этому же типу сочинений относятся дошедшие до нас трактаты Гемина и Теона Смирнского. В первой книге трактата Клеомеда излагаются последовательно следующие вопросы:

 О космосе, о пустоте вне его, и о середине космоса по отношению к краям;
 О небесных кругах и поясах, о частях и обитаемых областях Земли;
 О звёздах и планетах;
 О круге Зодиака и о движении по нему Солнца и планет;
 О наклоне космоса и о причине перемены времён года, и также увеличения и уменьшения дней и ночей;
 О том, что возрастание дней происходит неравномерно, а также о том, что жаркие области могут быть обитаемы;
 Об областях Земли;
 О сферичности Земли и космоса;
 О том, что Земля находится в центре космоса;
 О размерах Земли (здесь обсуждаются результаты Эратосфена и Посидония);
 О том, что Земля относится к небу как точка.

Вопросы, обсуждаемые во второй книге, таковы:

 О размере Солнца по Эпикуру, и о том, что в этом вопросе не надо следовать за воображением (эта глава, самая большая в трактате, содержит жёсткую полемику с Эпикуром, утверждавшим, что «Солнце таково, каким оно нам представляется»);
 О том, что Солнце больше Земли;
 О размерах Луны и звёзд;
 О свете Луны (здесь обсуждается ряд теорий, объясняющих свет Луны; сам Клеомед придерживается учения стоиков о том, что свет Луны образуется через смешение солнечного света со светом, излучаемым самой Луной);
 О фазах Луны и о её сближении с Солнцем;
 О лунных затмениях (здесь Клеомед обсуждает такое редкое небесное явление, когда Луна и Солнце одновременно видны над горизонтом, и при этом наблюдается полное лунное затмение: он объясняет его преломлением лучей света в атмосфере Земли);
 О планетах (эта последняя глава обрывается в самом начале).

О популярности трактата Клеомеда в Средние века свидетельствует большое количество рукописей — свыше 70.

Память 
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Клеомеда кратеру на видимой стороне Луны.

Литература

Сочинения 
 [www.astro-cabinet.ru/library/Kleomed/kleomed-teoriya-krugovrascheniy-nebesnih-tel.pdf Клеомед. Учение о круговращении небесных тел.] Пер. А. И. Щетникова. ΣΧΟΛΗ, Т.4. Выпуск 2, 2010, с. 349—415.
 Bowen A. C., Todd R. B. Cleomedes’ lectures on astronomy. A translation of The Heavens with an introduction and commentary. Univ. of California Press, 2004.

Исследования 

 Столяров А. А. Клеомед. // Античная философия. Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 422—423.
 
 Neugebauer O. A history of ancient mathematical astronomy. Berlin: Springer, 1975, p. 959—965.
 Ross H. E. Cleomedes (c. 1st century AD) on the celestial illusion, atmospheric enlargement, and size-distance invariance. Perception, 29, 2000, p. 863—871

Ссылки 
 Греческий текст (издание 1891 года)

Астрономы Древней Греции
Астрономы по алфавиту
Астрономы Древнего Рима
Персоналии:Римская Греция
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени